Panait ist der Familienname folgender Personen:

 Enache Panait (* 1949), rumänischer Ringer
 Ionuț Panait (* 1981), rumänischer Ringer